Стадия плей-офф Кубка конфедераций 2001 началась 7 июня полуфинальными матчами и завершилась финальным матчем, который прошёл 10 июня в Йокогаме на Международном стадионе. В плей-офф попали по две лучшие команды из каждой группы. Команды, которые проиграли в полуфинале, сыграли в матче за третье место.

Во всех матчах плей-офф, включая финал, если после окончания основного времени счёт остаётся равным, назначается два дополнительных тайма по 15 минут. Если после дополнительного времени счёт также остаётся равным, назначается серия послематчевых пенальти. Кроме того, также использовалось правило «золотого гола», согласно которому, если мяч забит в дополнительное время, игра немедленно заканчивается и команда, забившая гол, становится победителем.

Команды, прошедшие в плей-офф

Сетка плей-офф

Полуфиналы

Япония — Австралия 

Помощники судьи:
 Ференц Секей
 Кёртис Чарльз

Франция — Бразилия 

Помощники судьи:
 Мохаммед Саид
 Эгон Беройтер

Матч за 3-е место 

Помощники судьи:
 Абдельмаджид Жеддиуи
 Джон Берри

Финал 

Помощники судьи:
 Игор Шрамка
 Авни Хассунех

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 2001